Звёздные врата: Начало (, сокращённо SGO) — научно-фантастический приключенческий веб-сериал вселенной Звёздные врата. Снят кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Действие веб-сериала предшествует фильму «Звёздные врата» 1994 года, режиссёров Дина Девлина и Роланда Эммериха.

Анонс состоялся 20 июля 2017 года на ежегодном международном кинофестивале San Diego Comic-Con International в рамках празднования 20-летия смежного сериала «Звёздные врата: SG-1».

Веб-сериал состоит из 10 серий. Длина каждой — 10 минут, что даёт (согласно задумке создателей) длину полнометражного фильма. Премьера первых 3-х серий состоялась 14 февраля 2018 года для зарегистрированных пользователей сайта «stargatecommand.co ».

Сюжет 
В 1928 году группа британских археологов во главе с профессором Полом Лэнгфордом (Коннор Триннир) обнаружила в египетской пустыне изваяние в форме кольца, изготовленное, по мнению Лэнгфорда, из расплавленного метеорита.

Спустя десять лет исследователь, вместе со своей дочерью Кэтрин (Элли Галл), всё ещё пытается разгадать тайну древней реликвии, но ни откуда она, ни что обозначает или как работает, им так и не удалось узнать. На дворе стоит 1939 год, в Европе разгорается Вторая мировая война, финансирование заканчивается, и египтологи приходят в отчаяние. Они и не догадываются, что вскоре им выпадет шанс получить некоторые ответы на свои вопросы, однако вместе с ними придёт и большая опасность в лице нацистского оккультиста, доктора Вильгельма Брюкке (Айлам Ориан). 
Команда гитлеровцев, во главе с Брюкке прибывает в здание к профессору, захватывает их и активирует Врата, при помощи древней тибетской рукописи. Отправив профессора Лэнгфорда сквозь Врата, сам Брюкке, женщина-кинооператор и два солдата также прошли сквозь Врата и оказались на другой планете, где попали в плен к воскрешённой гоа’улдом Ра королеве Асет. Во время поединка ("испытания") Асет убила одного из солдат Брюкке.

Прибегнув к помощи молодого офицера британской армии Джеймса Била и местного гида Вазифа, Кэтрин активирует Врата и телепортируется вместе со своими помощниками сквозь Врата. Оказавшись в другой звёздной системе на планете с тремя лунами Кэтрин должна будет использовать весь свой ум и сообразительность, чтобы не только спасти жизнь отца, оказавшегося в лапах гитлеровского злодея, но и уберечь Землю от угрозы со стороны гоа’улдов…

В ролях 
 Элли Галл (Ellie Gall) — молодая Кэ́трин Лэ́нгфорд (Catherine Langford)
 Коннор Триннир — профессор Пол Лэ́нгфорд (Paul Langford), отец Кэтрин, обнаруживший Звёздные врата на раскопках в Гизе.
 Эйлам Орайан (Aylam Orian) — доктор Вильге́льм Брю́кке (), высокопоставленный нацистский офицер, оккультист и главный отрицательный герой.
 Филип Александер (Philip Alexander) — капитан Джеймс Бил (), дислоцированный в Египте Британский офицер.
 Шван Аладдин (Shvan Aladdin) — Вази́ф (), местный египтянин и лейтенант британской армии.
 Дэниэл Рэшид (Daniel Rashid) — Касу́ф (Kasuf), житель планеты Абидос.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 https://www.stargatecommand.co — Сериал на сайте производителя.
 https://episodecalendar.com/en/ — Stargate: Origins — TV Episode Calendar — Описание серий (на английском языке)

Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Научно-фантастические телесериалы США
Звёздные врата